Oružane snage Republike Belorusije (bel. -{Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь (УС РБ)}-) je oružana formacija Belorusije. Oružane snage su praktično formirane, kao nezavisna vojna sila 1992. Sastoji se iz kopnenih snaga i ratnog vazduhoplovstva.

Naoružanje 

Ljudstvo 

 Raspoloživo za vojnu službu (18 ili više godina) 2.520.644 (2005. procena).
 Broj muškaraca koji napune 18 godina godišnje 85.202 (2005. procena).

Oružane snage Belorusije su formirane na osnovu opreme nasleđenje od SSSR-a.
Belorusija je 01.09.2009. raspolagala sa:

Tenkovi
 T-55 (29)
 T-62 (170
 T-72B (1,465)
 T-80 (92)

Artiljerija
 BM-21
 D-30 122 mm
 D-20 152 mm
 2A36 152 mm
 2S1 122 mm (246)
 2S3 152 mm (168)
 2S5 152 mm (120)
 2S9 120 mm (54)
 2S19 152 mm (13)

Avijacija

Погледајте такође 
 Војни стручњаци Белорусије

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvanični sajt Ministarstva odbrane Belorusije
 Slike Vazduhoplovnih snaga Belorusije
 Slike sa vojne vežbe tokom 2006.
 -{Wiki}- o beloruskoj vojnoj avijaciji na -{Scramble.nl}-

Белорусија
Белорусија